Гаузнер — фамилия:

 Гаузнер, Анна Матвеевна (урождённая Бернштейн-Коган, 1868—?) — врач и учёный-медик.
 Гаузнер, Вадим Дмитриевич (1933—1982) — кинорежиссёр и актёр.
 Гаузнер, Григорий Осипович (Гузнер; 1906—1934) — писатель, поэт и театральный критик.
 Гаузнер, Иосиф Петрович (Калманович, Климентьевич; 1863—?) — русский врач и учёный-медик, деверь А. М. Гаузнер.
 Гаузнер, Жанна Владимировна (Натановна) (урождённая Инбер, 1912—1962) — прозаик и переводчик, жена Г. О. Гаузнера.